DXV steht für:
 römische Zahlzeichen für 515
 ab urbe condita DXV im römischen Kalender, siehe 239 v. Chr.

D.XV steht für:
 Pfalz D.XV, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.XV, deutscher Militärflugzeug-Prototyp der Luftfahrzeug-Gesellschaft

Abkürzung